Дени́совка — топоним:

Белоруссия 
 Денисовка — деревня в Браславском районе Витебской области.

Казахстан 
 Денисовка (до 1997 г. — Орджоникидзе)— село в Денисовском районе Костанайской области.

Россия

Населённые пункты 
 Денисовка — упразднённая деревня Денисовского сельсовета Мелеузовского района Башкортостана.
 Денисовка — деревня в Дятьковском районе Брянской области.
 Денисовка — село в Суземском районе Брянской области.
 Денисовка — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Денисовка — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Денисовка — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Денисовка — деревня в составе города Усинск Коми.
 Денисовка — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Денисовка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Денисовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Денисовка — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Денисовка — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Денисовка — деревня в Седельниковском районе Омской области.
 Денисовка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Денисовка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Денисовка — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Денисовка — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Денисовка — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Денисовка — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Денисовка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Денисовка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Денисовка — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

Реки 
 Денисовка (приток Печоры)
 Денисовка (приток Шубрюги)

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Денисовка — село в Симферопольском районе.
 Денисовка — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Денисовка — село Оржицком районе Полтавская область.
 Денисовка — село в Белогорском районе Хмельницкая область.